Ravenstone – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Ravenstone – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)